Morten Ågheim (ur. 20 lipca 1980, zm. 8 czerwca 2017 w mieście Mo i Rana) – norweski skoczek narciarski. Dwukrotny mistrz Zimowych Igrzysk Dobrej Woli (2000), uczestnik mistrzostw świata, medalista mistrzostw Norwegii, 16. zawodnik Pucharu Świata 1998/1999.

Przebieg kariery 
W Pucharze Kontynentalnym pierwsze punkty zdobył w marcu 1996, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce w zawodach w Voss w Norwegii. W latach 1997–1998 dwukrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. W pierwszym swoim występie był 4. w drużynie, w drugim – 8. w drużynie i 50. indywidualnie. 29 listopada 1997 w Lillehammer w swoim debiucie w Pucharze Świata Ågheim zajął 22. miejsce. W trakcie sezonu 1997/1998 kilkukrotnie stawał na podium Pucharu Kontynentalnego, a w Pucharze Świata najwyżej klasyfikowany był na 16. pozycji.

W drugim konkursie sezonu 1998/1999 Pucharu Świata rozgrywanym w Lillehammer zajął 7. pozycję. W grudniowych zawodach cyklu miejsca w pierwszej dziesiątce zajmował regularnie, najwyżej sklasyfikowanym będąc 20 grudnia w Harrachovie na 4. pozycji. Na początku stycznia w Engelbergu zajął jeszcze 6. miejsce. 17 stycznia, podczas drugiego konkursu PŚ w Zakopanem upadł po skoku na 113 m. W kolejnych tygodniach Ågheim zaczął osiągać gorsze wyniki, kończąc zawody w drugiej i trzeciej dziesiątce. Najlepszym jego występem w drugiej połowie sezonu było 13. miejsce z Falun. Wziął udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999. Wystartował tam tylko w konkursie drużynowym, w którym reprezentacja Norwegii zajęła 6. miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 1998/1999 znalazł się na 16. pozycji z 428 punktami.

W sezonie 1999/2000 regularnie startował w Pucharze Świata, najczęściej zajmując miejsca poza trzydziestką. Najwyżej w cyklu znalazł się na 15. pozycji, na początku sezonu w Val di Fiemme. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Dobrej Woli 2000 w Lake Placid. Zdobył na nich złote medale, zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych. W sezonie 2000/2001 w Pucharze Świata punktował dwukrotnie, zajmując miejsca pod koniec trzeciej dziesiątki. Stawał też na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, w klasyfikacji generalnej zajmując 12. pozycję.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystartował w marcu 2002, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Trondheim.

Zdobywał medale mistrzostw Norwegii: w 1999 złoty na skoczni normalnej, a w 2000 srebrne na skoczni normalnej i dużej.

Zmarł 8 czerwca 2017 w wieku niespełna 37 lat. Był żonaty, miał troje dzieci.

Mistrzostwa świata

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowe igrzyska dobrej woli

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980
Zmarli w 2017